ML 300 steht für:

 Mercedes-Benz ML 300 CDI BlueEfficiency, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 164 #Diesel
 Mercedes-Benz ML 300 4Matic, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 166 #Motorvarianten (2012 bis 2015)
 Microleve ML 300, Ultraleichtflugzeug